Parløb i Kunstskøjteløb under vinter-OL 2018 fandt sted i Gangneung Ice Arena i Gangneung, Sydkorea.
Det korte program blev afholdt den 14. februar og det frie program blev afholdt den 15. februar 2018.

Resultater

Kortprogram

Friprogram

Totalt

Referencer 

Parløb